Kõrveküla (Kadrina), een plaats in Estland, gemeente Kadrina
 Kõrveküla (Tapa), een plaats in Estland, gemeente Tapa
 Kõrveküla (Tartu), een plaats in Estland, gemeente Tartu vald